Эла́мский язы́к — язык эламитов, распространённый на территории Элама, как минимум, в III—I тыс. до н. э. Являлся изолятом, но существуют гипотезы о родстве с дравидскими или афразийскими языками. Первоначально записывался оригинальной письменностью, впоследствии — клинописью. Считается, что язык вымер к IV веку до н. э., но не исключена возможность того, что он сохранялся до арабского завоевания Ирана (раннее средневековье).

По грамматическому строю эламский язык агглютинативный, эргативный. Обычный порядок слов — SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое).

О названии 
Сами эламиты называли Элам Ḫa-tam₅-ti или Ḫal-tam₅-ti, что, видимо, происходит от слова hal «земля». В вавилонских текстах это название передавалось как ᴷᵁᴿe-lam-mat. Древние персы называли Элам (h)ūja, (h)ūvja, откуда произошло название Хузестан. В научный оборот название «эламский язык» вошло из шумерских и аккадских текстов (шум. eme Elama). Ранее использовались также названия «сузский», «анзанский», «ахеменидский язык второго рода», «туранский», «мидийский», «скифский».

Вопросы классификации 

Эламский язык является изолятом; существуют гипотезы о его родстве с дравидскими (выдвинута в 1856 г. Р. Колдуэллом) или афразийскими языками (выдвинута в 1992 г. В. Блажеком). Г. С. Старостин на основании лексикостатистических подсчётов выдвинул предположение, что эламский представляет собой «мост» между ностратическими и афразийскими языками, будучи наряду с праностратическим и праафразийским языками потомком праевразийского языка.

Предпринимались также различные попытки сравнения с уральскими, алтайскими, хурритским, касситским, мидийским и кавказскими языками, но они либо ненаучны, либо неубедительны.

Лингвогеография 

 Ареал

Эламиты населяли юг и юго-запад современного Ирана (Хузестан и Фарс).

 Диалекты
В силу скудости сохранившегося материала выявить диалектное членение эламского языка невозможно. Тем не менее, существуют основания полагать, что в основу эламского языка ахаменидской эпохи лёг иной диалект, чем тот, что засвидетельствован в среднеэламский период.

Письменность 

На территории распространения эламского языка засвидетельствовано три вида письменности:
 протоэламское письмо — сохранилось около 1600 текстов, восходящих к эпохе около 3100—2900 гг. до н. э., имело пиктографический характер, не дешифровано, поэтому неизвестно, был ли язык этих надписей эламским;
 линейное эламское — возможно, развилось из протоэламского к XXIII в. до н. э., зафиксировано в виде 19 надписей (10 выбито на камне, 7 выдавлено на глине, 1 выцарапана на штукатурке, 1 выгравирована на серебре), носило силлабический характер с вкраплениями логограмм, не дешифровано, о его дешифровке в 2020 году заявил Франсуа Дессе.
 клинопись — полностью вытесняет линейное эламское письмо начиная с около 2200 г. до н. э.

Эламская клинопись использовала около 140 знаков. В ахеменидскую эпоху количество знаков уменьшилось до 113 (из них 25 — логограммы).

Эламская клинопись включала в себя как фонетические знаки, так и детерминативы и логограммы, выражавшие только значение корня, пришедшие из шумерского (шумерограммы) языка, а также цифры. Аккадограммы отсутствуют, хотя заимствования из аккадского в эламском есть. Фонетические знаки являются силлабограммами структуры V, CV, VC и CVC (где C — согласный, а V — гласный). Писали слева направо и сверху вниз. Деление на слова отсутствовало.

В латинской транслитерации логограммы передаются прописными буквами, детерминативы пишутся над строкой, а фонетические знаки — строчными буквами, при этом слоги отделяются друг от друга дефисом.

История языка 

Историю эламского языка делят на четыре периода:
 староэламский (2600—1500 гг. до н. э.);
 среднеэламский (1500—1000 гг. до н. э.);
 новоэламский (1000—550 гг. до н. э.);
 ахеменидский (550—330 гг. до н. э.).

Начиная с рубежа II и I тысячелетий до н. э. носители иранских языков начинают теснить эламитов. После завоевания Элама Империей Ахеменидов в VI веке до н. э. древнеперсидский язык вытесняет эламский, который сохраняется в употреблении ещё, как минимум, два века, а возможно, и дольше. Так, арабский географ Истахри в «Книге путей и стран» (X век н. э.) упоминает, что в провинции Хузистан помимо арабского и персидского население говорило также на хузийском языке. Остаётся неизвестным, скрывался ли под этим названием эламский язык или один из иранских.

Величина корпуса — 20 000 табличек и их обломков; большинство относится к ахеменидской эпохе, это преимущественно хозяйственные записи.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 
Не вызывает сомнения, что в эламском были гласные a, i и u, возможно, также e и o. Дифтонгов и противопоставления по долготе-краткости не было.

Согласные 
Согласные не противопоставлялись по признаку глухости-звонкости. На это указывают передача заимствований и употребление клинописных знаков для глухих и звонких без особого различия. В то же время эламскими писцами использовался такой приём, как удвоение интервокальных согласных, что, по мнению Э. Райнер, отражало противопоставление напряжённых и ненапряжённых смычных.

Эламские согласные:

Просодия 
Косвенные данные позволяют предположить, что ударение в эламском было, вероятно, инициальным (ставилось на первый слог слова).

Морфология

Имя существительное 
Существительное различает категории числа (единственное и множественное) и именного класса (одушевлённый, или активный, и неодушевлённый, или инактивный). Показателем одушевлённого в единственном числе был -r (sunkir «царь»), во множественном — -p (sunkip «цари»), а неодушевлённого класса — -me (sunkime «царство»).

Существительные согласовывались с глаголом в лице:

Падежной системы изначально не существовало, однако в ахменидском эламском существительные дополнялись энклитиками, имевшими падежное значение.

Числительные 
Поскольку числительные всегда записывались цифрами, их произношение неизвестно. Исключением являются только ki(r) «один», mar «два», ziti «три». Порядковые образовывались от количественных при помощи форманта -ummemana и -edana.

Местоимения 
Среди местоимений выделяют личные, притяжательные, указательные, анафорические, вопросительные, неопределённые, относительные, возвратные, обобщительно-определительные, выделительные и эмфатические.

Личные местоимения:

В качестве местоимения третьего лица использовались указательные местоимения.

Указательные местоимения различали две степени удаления: hu/hi/i «этот», ap/api «эти», hupe «тот, те».

Глагол 
Категория времени у глагола выражалась в противопоставлении прошедшего и непрошедшего времён.

Выделяют три спряжения: спряжение переходных глаголов в прошедшем времени (I спряжение), непереходных глаголов в прошедшем времени (II спряжение) и спряжение настоящего времени (III спряжение).

Наклонений было четыре: изъявительное, повелительное, желательное и запретительное. В значении повелительного наклонения использовались формы 2-го лица ед. ч. изъявительного наклонения (hapti «слышишь», «услышь(те)»). В ахменидскую эпоху императив стал выражаться основой глагола с факультативным добавлением суффикса -š (mida «пойди», halpiš «порази»). Запретительное наклонение выражалось сочетанием форм III спряжения с частицей ani/anu, иногда I спряжения с частицей ni. Желательное наклонение выражалось сочетаниями форм I или II спряжения с частицей -en/-ni/-na (huttahši-ni «пусть они сделают»).

Из безличных форм глагол имел формы инфинитива (образовывался при помощи форманта -n(a)), активно-транзитивного причастия (совпадало с чистой основой глагола) и пассивно-нетранзитивного причастия прошедшего времени (образовывалось при помощи форманта -k).

Суффиксы в глагольной форме располагались в определённом порядке:

Синтаксис 
Эламский являлся языком с расщеплённой эргативностью.

Обычный порядок слов — SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое). Определяющее слово ставилось после определяемого (ruhur rišarra «большой человек», дословно: «человек большой»).

Лексика 
В эламском много аккадских заимствований (в том числе шумеризмов, прошедших через аккадское посредство), например, zubar «медь» < акк. siparru < шум. zabar. В ахеменидский период в эламский язык попадает много заимствований из древнеперсидского, например, baziš «налог, дань» < bāziš.

История изучения 
Начало изучению эламского языка было положено расшифровкой в XIX веке Бехистунской надписи. Пионерами исследования эламского языка были Ф. Вайсбах, Ф. Борк и Г. Хюзинг, в более позднее время эламским занимались В. фон Бранденштейн, И. Фридрих, В. Хинц и Р. Лабат. Корпусы текстов составляли Ф. В. Кёниг, М.-Ж. Стев, Ф. Мальбран-Лабан, Дж. Камерон и Д. Хэллок. Словарь эламского языка был создан В. Хинцем и Х. Кох. Описания грамматики были сделаны Р. Дабатом, Х. Х. Пейпером, Э. Райнер, И. М. Дьяконовым, Ф. Грийо-Сусини, М. Л. Хачикян и . В СССР эламским языком также занимался Ю. Б. Юсифов.

Примечания

Литература 
 Дьяконов И. М. Эламский язык // Языки древней Передней Азии. — : Наука, 1967. — С. 85—106.
 Дьяконов И. М. Эламский язык // Языки Азии и Африки. Т. III. — : Наука, 1979. — С. 37—49.
 Хачикян М. Л. Эламский язык // Языки мира: Древние реликтовые языки Передней Азии / РАН. Институт языкознания. Под ред. Н. Н. Казанского, А. А. Кибрика, Ю. Б. Корякова. — : Academia, 2010. — С. 95—117. — ISBN 978-5-87444-346-7.
 Blažek V. The new Dravidian-Afroasiatic parallels. Preliminary report // Nostratic, Dene-Caucasian, Austric and Amerind / Ed. by V. Shevoroshkin. — Bochum: Brockmeyer, 1992. — P. 150—165.
 Grillot-Susini F., Roche C. Éléments de grammaire élamite. — Paris: Edition Recherche sur les Civilizations, 1987. — 79 p. — ISBN 2-86538-183-8.
 Hallock R. On the Middle Elamite Verb // Journal of Near Eastern Studies, 1973, Vol. 32, No. 1/2. — P. 148—151.
 Khačikjan M. The Elamite language. — Roma: Pubblicazioni dell’Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, 1998. — 100 p. — (Documenta Asiana IV).
 Labat R. Structure de la langue élamite (état présent de la question) // Conférences de l’Institut de Linguistique de Paris. 9. — Paris, 1951. — P. 23—42.
 McAlpin D. Elamite and Dravidian: Further Evidence of Relationship // Current Anthropology, 1975, Vol. 16. — P. 105—115.
 McAlpin D. Proto-Elamo-Dravidian: The Evidence and its Implications. — Philadelphia: American Philosophical Society, 1981. — 155 p. — (Transactions of the American Philosophical Society. Vol. 71, Pt. 3). — ISBN 978-0871697134.
 Paper H. H. The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite. — Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1955. — xi + 119 p.
 Reiner E. The Elamite Language // Handbuch der Orientalistik. Bd. 2, Tl. 2. — Leiden/Köln, E. J. Brill, 1969. — 123 S.
 Starostin G. On the genetic affiliation of the elamite language // Mother Tongue, Vol. VII, 2002. — P. 147—170.
 Stolper M. W. Elamite // The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. — Cambridge University Press, 2004. — P. 60—94.

Словари, ономастические компендиумы, списки знаков
 Hinz W., Koch H. Elamisches Wörterbuch (in 2 Teilen). — Berlin: Dietrich Reimer, 1987. — 1392 S. — (Archäologische Mitteilungen aus Iran. Ergänzungsband 17). — ISBN 3-496-00923-3.
 Steve M. J. Syllabaire élamite: histoire et paléographie. — Paris/Neuchâtel: Recherches et Publications, 1992. — 172 p. — (Civilizations du Proche-Orient, Série II, Philologie, 1). — ISBN 2-940032-00-9.
 Zadok R. The Elamite Onomasticon. — Napoli: Istituto Universitario Orientale, 1984. — i + 84 p. — (Annali: Rivista del Dipartimento di Studi Asiatici e del Dipartimento di Studi su Africa e Paesi Arabi. Vol. 44, fasc. 3. Supplemento n. 40).

Издания текстов
 Cameron G. G. Persepolis Treasury Tablets. — Chicago: University of Chicago Press, 1948. — xviii + 214 p. — (Oriental Institute Publications. Vol. 65).
 Hallock R. T. Persepolis Fortification Tablets. — Chicago: University of Chicago Press, 1969. — x + 776 p. — (Oriental Institute Publications. Vol. 92).
 König F. W. Die elamischen Königsinschriften. — Graz: Weidner, 1965. — vi + 228 S. — (Archiv für Orientforschung. Beih. 16).
 Grillot-Susini F., Herrenschmidt C., Malbran-Labat F. La version élamite de la trilingue de Behistun: une nouvelle lecture // Journal Asiatique, 1993, Vol. 281. — P. 19—59.
 Malbran-Labat F. Les Inscriptions Royales de Suse. Briques de l'époque paléoélamite à l'Empire néo-élamite. — Paris: Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1995. — 272 p. — ISBN 2-7118-2868-9.
 Steve M.-J. Tchoga Zanbil (Dur-Untash). Vol. 3. Textes élamites et accadiens de Tchoga-Zanbil. — Paris: Paul Geuthner, 1967. — 146 p. — (Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran. Vol. 41).
 Steve M.-J. Ville Royale de Suse. Vol. 7. Nouveaux mélanges épigraphiques, inscriptions royales de Suse et de la Susiane. — Nice: Editions Serré, 1987. — 111 p. — (Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran. Vol. 53). — ISBN 2-86410-098-3.
 Weissbach F. H. Die keilinschriften der Achämeniden. — Leipzig: J. C. Hinrichs, 1911. — lxxxiv + 160 S. — (Vorderasiatische Bibliothek. Bd. 3).

Ссылки 

 Эламский язык в Энциклопедии Ираника
 Лингвисты раскрыли вековую тайну "мертвого языка" // РГ, 7 сентября 2022

Изоляты Евразии
Древние языки Ближнего Востока
Элам